12. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 12. Arrondissement (Marseille)
 12. Arrondissement (Paris)